Obszar Natura 2000 – obszar ochrony sieci Natura 2000. Wyróżnia się trzy typy obszarów:
 specjalny obszar ochrony siedlisk
 obszar specjalnej ochrony ptaków
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty